Сан Пабло Гелатао има више значења:

 Сан Пабло Гелатао (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Пабло Гелатао (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику